

Persone 
 Kurt Wagner (1904-1989) – poliziotto tedesco
 Kurt Wagner (1953) – attore tedesco
 Kurt Wagner (1959) – musicista statunitense
 Kurt Wagner (...) – slittinista tedesco

Personaggi immaginari 
 Kurt Wagner – alter ego di Nightcrawler, personaggio della Marvel Comics